Deep Purple – gruppo musicale britannico
 Deep Purple – album dei Deep Purple del 1969
 Deep Purple – album di Sun Ra del 1973